J33 peut faire référence à :
 Allison J33, un turboréacteur américain produit par Allison Engine Company ;
 Gyrocoupole-rotonde décagonale (J33), une figure géométrique ;
 polype nasal, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres